Bernard V de Lippe (né vers 1290 et mort en 1365) est seigneur de Lippe à Rheda de 1344 jusqu'à sa mort.

Biographie 
Bernard V de Lippe est fils de Simon Ier de Lippe et d'Adelheid von Waldeck. L'un de ses frères aînés, également prénommé , est prince-évêque de Paderborn.

Lorsque son père meurt en 1344, la seigneurie de Lippe est divisée en deux parties : Othon régnant sur la région avoisinant la ville de Lemgo et son frère aîné Bernard V sur le territoire entourant la ville de Rheda.

Mariage et descendance 
Bernard épouse par un contrat du  Richardis de La Marck, fille de Engelbert II de La Marck et de Mathilde d'Arenberg et veuve de Johann von Schleiden. Quatre enfants sont issus de cette union :

 Simon de Lippe (mort entre 1357 et 1363) ;
 Adelheid de Lippe (née vers 1345 et morte en 1392), épouse en 1362 le comte  ;
 Mechtild de Lippe (morte en 1365), épouse vers 1363 le comte Henri II de Holstein ;
 Heilwig de Lippe (morte après le ).

Succession 
Lorsque Bernard V meurt en 1365, c'est initialement son gendre Otto VI de Tecklenburg qui lui succède. Cette cession du pouvoir est cependant contestée par son neveu, Simon III qui lui succède en 1366, lorsque Richardis révoque la donation et reconnaît Simon III comme héritier de son défunt mari. Otto VI, cependant, refuse de rendre le territoire. Ce refus a conduit à une lutte qui durerait plusieurs décennies.

Ascendance 
Ascendance de Bernard V de Lippe :

Références

Bibliographie

Liens externes 
 
 Portail Internet Histoire westphalienne : Comté / Principauté de Lippe (-Detmold) / État libre de Lippe
 .
 .

Personnalité allemande du XIVe siècle
Maison de Lippe
Date de naissance incertaine (XIIIe siècle)
Décès en 1365